Elmore Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Elmore Branch (Kentucky), im Barren County
 Elmore Branch (North Carolina), im Macon County
 Elmore Branch (Tennessee), im Cumberland County
 Elmore Branch (Vermont), im Orange County